David Klammert (* 9. dubna 1994 Kroměříž) je český zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
S judem začínal v 7 letech v rodné Kroměříži. Od roku 2007 se připravoval v Olomouci pod vedením Jiřího Štěpána. V roce 2014 se přesunul do Prahy, kde se judu věnuje vrcholově v Univerzitním sportovním klubu (USK). V seniorské reprezentaci vedené Petrem Lacinou se pohybuje od roku 2014 ve střední váze do 90 kg. V roce 2015 startoval jako student Olomoucké univerzity na Univerziádě v Kwangdžu a obsadil pěkné 5. místo. V listopadu se v Bratislavě stal mistrem Evropy do 23 let. V roce 2016 se na olympijské hry v Riu nekvalifikoval.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Česku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Davida Klammert na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Davida Klammert na Judobase.org

Čeští judisté
Narození v roce 1994
Narození 9. dubna
Žijící lidé
Muži
Narození v Kroměříži